

События 

 Ашот I Багратид признан Халифатом князем князей (батрик ал батарика) всей Армении
 Норманны под командованием Бьёрна Железнобокого разграбили Валенсию.
 Ансгар склонил короля Ютландии Хорика II к принятию христианства.
 Аббассидским халифом стал аль-Мустаин.
 Константин I стал королём Шотландии.

Русь
 Основание русской государственности. Летописная дата «призвания варягов», согласно «Повести временных лет», посольство чуди, веси, ильменских словен и кривичей, народов, раздираемых междоусобными войнами, отправилось в варяжскую землю, чтобы найти князя, который мог бы положить конец этим раздорам. Рюрик получил княжеский стол в Старой Ладоге, а позже в Новгороде (Рюриково городище), Синеус осел в Белоозере, Трувор в Изборске. Начало правления Рюрика (862—879).
 Первое упоминание Мурома, Полоцка, Смоленска, Ростова, Белозерска, Изборска.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 862 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 862 году
 Дональд I, умер в своём дворце.
 Муса II ибн Муса, умер во время похода на Гвадалахару.
 Буга аль-Кабир, полководец Аббасидского халифата хазарского происхождения.

См. также

Примечания